

Astronomia
 4825 Ventura – asteroide della fascia principale

Geografia 

 California
 Ventura – città capoluogo della contea omonima 
 Contea di Ventura – contea della California

 Iowa
 Ventura – città dell'Iowa

 Nuovo Messico
 Ventura – census-designated place della contea di Luna

Musica 
 Ventura Highway – brano degli America del 1972
 Ventura – album dei Los Hermanos del 2003
 Ventura – album di Anderson Paak del 2019

Onomastica
 Ventura – ipocoristico del nome proprio di persona italiano Bonaventura

Persone
 Agnolo di Ventura – scultore e architetto italiano
 Albert Ventura – cestista spagnolo
 Alberto Ventura – islamista italiano
 Alessia Ventura – showgirl italiana
 André Ventura – politico portoghese
 Angelo Ventura – storico italiano
 Domenico Ventura – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Domenico Ventura – arcivescovo cattolico italiano
 Francesca Ventura – attrice italiana
 Francesca Ventura – calciatrice italiana
 Franco Ventura – calciatore italiano
 František Ventura – cavaliere cecoslovacco
 Gian Piero Ventura – allenatore di calcio italiano
 Gil Ventura – sassofonista italiano
 Guglielmo Ventura – mercante e storico italiano
 Hugo Ventura – calciatore portoghese
 Jesse Ventura – politico, attore ed ex wrestler statunitense
 Joaquín Ventura – ex calciatore salvadoregno
 Lino Ventura – attore italo-francese
 Luigi Donato Ventura – scrittore italo-americano
 Manuela Ventura – attrice italiana
 Michele Ventura – politico italiano
 Ray Ventura – cantante e compositore francese
 Reinaldo Ventura – hockeista su pista portoghese
 Rubino Ventura – generale italiano
 Sandro Ventura – ex calciatore brasiliano
 Santiago Ventura – ex tennista spagnolo
 Sara Ventura – conduttrice radiofonica e presentatrice italiana
 Secondino Ventura – cronista italiano
 Simona Ventura – conduttrice televisiva italiana
 Sofia Ventura – politologa italiana
 Vito Ventura, meglio noto come Shade – rapper italiano

Altro 
 Ace Ventura – protagonista di due film interpretati da Jim Carrey: Ace Ventura - Missione Africa e Ace Ventura: Pet Detective
 Corel Ventura – software di desktop publishing 
 Compagnie di ventura – gruppi di mercenari guidati da un leader, detto capitano di ventura
 Il soldato di ventura – film del 1976 diretto da Pasquale Festa Campanile.
 Lockheed Ventura – velivolo
 Pontiac Ventura – autovettura
 Sharon Ventura – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Ventura – gioco da tavolo strategico
 Ventura Battle System - motore di gioco per wargame
 Ventura Editore – casa editrice italiana

Pagine correlate 
 Buona ventura
 Giovanni Ventura (disambigua)
 Pep Ventura